Gallinaro ima više značenja:
 Gallinaro, Catania
 Gallinaro, Frosinone